Deliver Us from Evil (1973), film uit 1973
Deliver Us from Evil (2006), film uit 2006
Deliver Us from Evil (2009), film uit 2009
Deliver Us from Evil (2014), Amerikaanse horrorfilm uit 2014